Skrubba kan avse:

Skrubba (stadsdel) – en stadsdel inom Skarpnäcks stadsdelsområde inom Stockholms kommun
Skrubba skyddshem – en uppfostringsanstalt vid Skrubba i sydöstra Stockholm
Skrubbatriangeln − ett industriområde i stadsdelen Skrubba i sydöstra Stockholm
Skrubbskädda – en fiskart i ordningen plattfiskar, Ölands landskapsfisk
Skrubba – dialektalt namn på en art av bärfisar